Ксенофо́бия (от  «чужой» +  «страх») — нетерпимость к кому-либо или чему-либо чужому, незнакомому, непривычному; восприятие чужого как неприятного и опасного. Ведёт к исключению из местного сообщества категорий лиц, которые рассматриваются как «чужие», их дискриминации в политике, быту, сфере занятости, образования и социального обеспечения.

В медицинской сфере ксенофобия в качестве боязни чужого, незнакомого рассматривается как разновидность навязчивых состояний.

Общая характеристика 

Ксенофобия в своих проявлениях близка к культурному расизму. В отличие от расизма ксенофобия представляет собой неприязнь к кому-либо чужому из-за его поведения, образа жизни и др., а не на основе имманентно присущих ему качеств. Термин «ксенофобия» официально принят в Европейском союзе, где означает распространённые в обществе подозрительность и враждебность в отношении иммигрантов, и является эвфемизмом для понятия расизма, но понимается как его мягкая форма. Как и расизм, ксенофобия противопоставляет категории «мы» и «они», при этом уподобляет биологические особенности («кровь») и этническую культуру, которая также якобы является неизменной и неотъемлемой. Следовательно, смешение культур рассматривается как недопустимое, поскольку якобы дезориентирует, навязывая индивиду разные культурные и поведенческие программы. Представление о «несовместимости культур» ведёт к идее недопустимости смешанных браков. В рамках ксенофобских представлений считается, что «чужие» могут испортить культуру «коренных жителей», в противовес чему необходимо сохранять собственную традиционную этническую культуру, которая рассматривается в качестве более «высокой». Иммигранты подозреваются в стремлении к созданию закрытых анклавов и сепаратизме.

Биологические и психологические предпосылки 
Исследователи явления уделяют большое внимание влиянию биологических (инстинктивных) и психологических факторов. Ксенофобия может рассматриваться как механизм поддержания идентичности. Однако биологическая детерминированность ксенофобии не подтверждена научными данными, ксенофобия не является биологическим качеством человеческого вида. Ксенофобия представляет собой, в первую очередь, психологическую реакцию на чужака, однако не является неизбежным следствием идентичности.

Биолог В. Р. Дольник указывал на то, что у животных существует явление этологической изоляции — агрессии или неприязни, проявляемой ими по отношению к близким видам и подвидам. По мнению Дольника, для человека настороженная реакция на непохожих людей неизбежна и биологически нормальна. Также у человека различия, связанные с языком, традицией, культурой, одеждой, причёской, религией, могут создавать внешнее впечатление другого вида и включать данный механизм. Таким образом, по мнению Дольника, расовое и национальное неприятие имеет в своей основе сбой поведенческой программы, рассчитанной на другой случай — видовые и подвидовые различия, что объясняет её иррациональность и неподверженность ксенофобии рациональным доводам. Самоошибочное функционирование генетической программы также может быть генетически детерминировано.

Ксенофобия могла возникнуть как инструмент адаптации в процессе эволюции, который способствовал выживанию и передаче генов потомкам. Так, страх перед незнакомцами мог быть, среди прочего, основан на наблюдении, что чужаки могут быть разносчиками новых, а значит, очень опасных (из-за отсутствия нужных антител) для коренных жителей болезнетворных микроорганизмов.

Биолог Роберт Сапольски утверждает, что способность человеческого сознания мыслить в категориях «мы» и «они» укоренена очень глубоко. Уже младенцы предпочитают тех, кто говорит на языке их родителей, более позитивно реагируют на людей одной расы со своими родителями и проще запоминают их лица. Однако он подчёркивает, что большинство современных человеческих обществ полагается на культурный родственный отбор, позволяющий людям чувствовать себя близко связанными с теми, кто с биологической точки зрения являются для них абсолютно чужими.

Социально-экономические причины 
Причинами современной ксенофобии является этнический и религиозный «ренессанс», сопротивление экономической конкуренции, реакция на отчуждение в обществе тотальной коммерциализации, ностальгия по «утраченной общности», стремление к сохранению традиционного этнокультурного облика.

История 

Общемировые массовые фобии, основанные на ксенофобии, возникают в эпоху модерна. «Великие ксенофобии» формировались в Западной Европе, но принимали общемировой характер. К началу XX века к «великим ксенофобиям» принадлежали идеи «мирового еврейского заговора» и «жёлтой опасности». При этом две эти разные фобии могли сливаться в одну теорию мирового заговора. Так, ультраправый российский политик черносотенец Владимир Пуришкевич заявлял, что евреи сознательно саботируют борьбу с надвигающейся «жёлтой опасностью», дабы подорвать мощь России. Другой черносотенец Михаил Меньшиков утверждал, что евреев и китайцев объединяет «экономический паразитизм» и «древнее притязание Азии владеть нами».

В конце XX века и начале XXI века их вытесняют концепции «исламской угрозы» и «нашествия мигрантов». Однако встречаются и другие варианты использования концепций «великих ксенофобий», например, идеи о том, что «западная цивилизация» во главе с евреями преследует цель подавления «исламского мира» перед дальнейшим противостоянием с «жёлтой цивилизацией».

В России 
Директор Московского бюро по правам человека Александр Брод в августе 2005 года заявил, что согласно опросам, ксенофобия распространена среди 50 % населения России. По мнению руководителя аналитического отдела ВЦИОМ Леонтия Бызова, ксенофобские настроения всегда провоцировались ослаблением государственной власти. Руководитель центра по изучению ксенофобии Института социологии РАН Эмиль Паин в октябре 2003 года отметил, что социальное неблагополучие играет существенную роль в формировании ксенофобии. По его мнению, это обусловлено лишь существенно меньшим уровнем недоброжелательности к мигрантам другой национальности среди предпринимателей.

По данным опроса «Левада-центра» в январе 2022 года только 4 % россиян согласны, чтобы выходцы из Центральной Азии были членами их семьи, а четверть предлагают не пускать их в  Россию.

См. также 

 Антисемитизм
 Ассимиляция (социология)
 Гомофобия
 Ксенеласия
 Ксенофилия
 Мизантропия
 Национализм
 Нацизм
 Расизм
 Русофобия
 Сексизм
 Трансфобия
 Фашизм
 Шовинизм

Примечания

Литература 
 на русском языке

 Вас притесняли по национальному признаку? // Коммерсантъ Власть. — № 12 от 02.04.2007. — С. 10.
 Верховский А. М., Прибыловский В. В., Михайловская Е. Национализм и ксенофобия в российском обществе. — М., 1998.
 Волков Ю. Г., Барбашин М. Ю., Добаев И. П., Кротов Д. В., Черноус В. В. Ксенофобия: вызов социальной безопасности на Юге России. Колл. монография. Отв. редактор Ю. Г. Волков. Ростов н/Д.: Изд-во СКНЦ ВШ, 2004. — 208 с.
 
 Ксенофобия в современном мире / В. А. Ачкасов и др.; отв. ред.: В. А. Ачкасов, Д. З. Мутагиров; Санкт-Петербургский гос. ун-т, Фак. философии и политологии, Каф. междунар. политических процессов, Центр изучения прав человека и народов. — СПб.: Издательство Санкт-Петербургского университета, 2008. — 353 с. ISBN 978-5-288-04697-1
 Противодействие ксенофобии и этнической дискриминации — М.: Московская Хельсинкская группа, 2006 Ч. 1 , Ч. 2 ISBN 5-98440-027-8
 Рожкова Н. Язык вражды. Главным объектом ксенофобии в России становятся мигранты // Время новостей, 19.10.2007. — № 192.
 Тарасов А. Н. Нашлась, родимая! «Национальная идея» оказалась ксенофобией // Индекс/Досье на цензуру. — 2005. — № 22.
 

 на других языках

 Bory-Lugon V. Immigration et xénophobie dans la société suisse. Lausanne, 1977.
 Diken B. Strangers, ambivalence and social theory. Aldershot, 1998.
 Identity and intolerance: nationalism, racism, and xenophobia in Germany and the United States. Wash.; Camb., 1998;
 New xenophobia in Europe / Ed. by B. Baumgartl, A. Favell. L., 1995;
 Racisme et xénophobie en Europe. P., 1994;
 Watts M. W. Xenophobia in united Germany: generations, modernization, and ideology. N. Y., 1997;
 Wtulich J. American xenophobia and the Slav immigrant. N. Y., 1994;

Ссылки 

 Вязовский А. В. «Корректируется ли поведение нацистов и расистов? Этологический анализ». Этнология.ру, 07.06.2007.
 Кон И. С. «Гомофобия как форма ксенофобии». Персональный сайт И. С. Кона.
 Фридман В. С. Национализм и ксенофобия: социальные причины и психологическая основа явления. Этнология.ру, 03.07.2007.
 Всеобщая декларация прав человека (текст)
 ksenofobu.net — Молодёжь против ксенофобии, открытое письмо к сверстникам.
 Tolerance.ru — Гармония в разнообразии.
 antirasizm.ru — Организация общественной кампании по противодействию расовой дискриминации, ксенофобии, антисемитизму в Российской Федерации .

 
Социальные предрассудки
Специфические фобии